В 1999 году Британский институт кинематографии, по результатам опроса тысячи человек со всего телевидения Британии, составил список ста лучших британских фильмов двадцатого века
. Избирателям было предложено выбрать до 100 фильмов, которые были «британскими по культуре». Некоторые из выбранных фильмов были полностью или частично произведены иностранными компаниями или сделаны режиссёрами, рождёнными не в Британии. Эти фильмы были восприняты избирателями как британские.

Список

Статистика 
 1960-е были самым популярным десятилетием, с 26-ю фильмами. В 1963 и 1971 годах было произведено по 4 фильма в каждом. Самый старый фильм был 1935 года (Тридцать девять ступеней), с двумя фильмами того же десятилетия.
 Самым популярным режиссёром оказался Дэвид Лин, с его семью фильмами в списке. Майкл Пауэлл и Эмерих Прессбургер («The Archers») и Джон Шлезингер имели 4 фильма в списке, Александр Макендрик и Тони Ричардсон имели по 3 фильма. Семь фильмов были выпущены компанией Ealing Studios.
 Самым популярным актёром стал Алек Гиннесс, снявшись в 9 фильмах из списка (хотя 3 его роли были второстепенными). Майкл Кейн — самый популярный актёр из ныне живущих, который снялся в семи фильмах.
 Джули Кристи стала самой популярной актрисой, снявшись в шести фильмах из списка.

Примечания 

Кинематограф Великобритании
Списки британских фильмов
Британский институт кино